Олександр Олексійович Ксенофонтов (21 вересня 1957, Казань, Татарська АРСР, СРСР) — радянський хокеїст, нападник.

Біографічні відомості 
Вихованець казанської хокейної школи. Виступав за клуби СК ім. Урицького (Казань), «Динамо» (Харків) і «Нафтовик» (Альметьєвськ, Татарська АРСР). Посідає шосте місце серед бомбардирів української команди — 138 голів. У першій лізі СРСР провів 512 матчів (163+52), у другій — 58 закинутих шайб.

Статистика

Посилання 
 

Хокеїсти «Динамо» (Харків)
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти «Нафтовика» (Альметьєвськ)
Радянські хокеїсти
Уродженці Казані